Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 21. und 23. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeister wurde der Russe Wjatscheslaw Woronin. Silber ging an den Kanadier Mark Boswell. Den dritten Rang belegte der Deutsche Martin Buß.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es waren eine Bestleistung und drei weitere Rekorde zu verzeichnen:
 eine Weltjahresbestleistung:
 2,37 m – Wjatscheslaw Woronin Russland, Finale am 23. August
 ein Kontinentalrekord:
 2,29 m (Afrikarekord) – Abderrahmane Hammad Algerien, Qualifikation, Gruppe A am 21. August
 zwei Landesrekorde:
 2,35 m – Mark Boswell Kanada, Finale am 23. August
 2,29 m – Brendan Reilly Irland, Finale am 23. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
21. August 1999, 19:10 Uhr

31 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Elf Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das aus mindestens zwölf Sportlern bestehende Finalfeld wurde mit den nächstplatzierten Springern aufgefüllt. Auf Rang zwölf lagen zwei Teilnehmer gleichauf, die ohne jeden Fehlversuch 2,26 m übersprungen hatten und somit das nun aus dreizehn Athleten bestehende Finale erreichten (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
23. August 1999, 19:25 Uhr

Video 
 Men's High Jump Finals 2.35 and 2.37 1999 IAAF Outdoor World Track & Field Championships auf youtube.com, abgerufen am 8. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men High Jump Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 17. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Seville 1999, S. 160f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 17. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla